Okręty US Navy o nazwie USS "Wolverine":

 Pierwszy "Wolverine" to wcześniejszy USS "Michigan" (1843). Zmiana została spowodowana nadaniem imienia pancernikowi USS "Michigan" (BB-27).

 Drugi USS "Wolverine" (IX-64) był słodkowodnym lotniskowcem przerobionym z parowca bocznokołowego. Okręt był używany podczas II wojny światowej wyłącznie jako okręt treningowy na Jeziorze Michigan.
Wolverine